Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Conchita Martínez 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (campionessa)
 Conchita Martínez (finale)
 Anke Huber (semifinali)

 Jana Novotná (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1992